Breistøl ist der Familienname folgender Personen:
Kristine Breistøl (* 1993), norwegische Handballspielerin
Sara Breistøl (* 1982), norwegische Handballspielerin